Анато́лий Ива́нович Бо́йко:
 Бойко, Анатолий Иванович (1939—1993) — эстрадный режиссёр, педагог.
 Бойко, Анатолий Иванович (1945—2021) — советский и украинский оперный певец (бас), народный артист Украинской ССР (1985).
 Бойко, Анатолий Иванович (род. 1947) — советский футболист и украинский тренер.